Николай Александрович Краснокутский (1818 — май 1891) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии, наказной атаман Донского казачьего войска. Участник Кавказской войны.

Жена: Анна Григорьевна, урождённая княжна Голицына.

Биография 
Родился в 1818 году в Курской губернии в дворянской семье. Образование получил в Пажеском корпусе.

2 августа 1836 года произведён из камер-пажей в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка. 26 марта 1839 года произведен в поручики. 10 декабря 1840 года командирован в Отдельный Кавказский корпус. Принимал участие в боях против горцев.

22 марта 1841 года вернулся в полк и вскоре назначен полковым адъютантом. С 26 марта 1844 года штабс-ротмистр. С мая 1844 года вновь на Кавказе.

29 ноября 1846 года назначен адъютантом к дежурному генералу Главного штаба. 11 апреля 1848 года произведён в ротмистры. В 1849 году принимал участие в боях против венгров. В 1850 году за боевые отличия произведён в полковники, с переводом в гусарский Эрцгерцога Фердинанда полк.

С 24 апреля по 19 октября 1850 года был прикомандирован к Образцовому кавалерийскому полку, а 2 декабря назначен командиром одного из дивизионов полка. 30 января 1851 года назначен командиром Изюмского гусарского полка.

7 февраля 1852 года сдал полк на законном основании, так как 26 ноября 1851 года был назначен состоять при Великом князе Николае Николаевиче, с переводом в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. 26 августа 1856 года произведён в генерал-майоры, с назначением командиром лейб-гвардии Гродненского гусарского полка.

8 сентября 1859 года назначен в Свиту Его Величества, с оставлением в должности командира полка. 5 октября 1863 года назначен командующим 3-й кавалерийской дивизией. 30 августа 1864 года произведён в генерал-лейтенанты, с утверждением в должности начальника дивизии. 21 сентября 1868 года пожалован в генерал-адъютанты.

17 апреля 1874 года назначен наказным атаманом Донского казачьего войска. В 1878 году произведён в генералы от кавалерии и в том же году зачислен в лейб-гвардии Казачий полк. 9 июня 1881 года назначен состоять по запасным войскам с зачислением по гвардейской кавалерии и с оставлением в списках полков лейб-гвардии Гродненского и Атаманского. 

Скончался в мае 1891 года, в Сан-Ремо, на 72 году жизни, могила сохранилась на кладбище Аллори во Флоренции.

Награды 
 1841 — Орден Святого Станислава 3-й степени
 1843 — Орден Святой Анны 3-й степени
 1848 — Орден Святой Анны 2-й степени
 1849 — Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом
 1850 — Императорская корона к ордену Святой Анны 2-й степени
 1851 — Орден Святого Владимира 3-й степени
 1854 — Золотая сабля с надписью «За храбрость»
 1858 — Орден Святого Станислава 1-й степени с мечами
 1858 — Знак отличия беспорочной службы за XX лет
 1861 — Орден Святой Анны 1-й степени
 1863 — Золотая сабля с надписью «За храбрость», украшенная бриллиантами
 1864 — Императорская корона и мечи к ордену Святой Анны 1-й степени
 1866 — Орден Святого Владимира 2-й степени
 1870 — Орден Белого орла
 1873 — Орден Святого Александра Невского
 1878 — Бриллиантовые знак ордена Святого Александра Невского
 1881 — Орден Святого Владимира 1-й степени

Иностранные:
 1849 — Орден Железной короны 3-й степени (Австро-Венгрия)
 1852 — Орден Заслуг Святого Михаила 2-й степени (Бавария)
 1852 — Орден Железной короны 2-й степени (Австро-Венгрия)
 1852 — Орден Вюртембергской короны 2-й степени (Вюртемберг)
 1852 — Константиновский орден Святого Георгия 2-й степени со звездой (Королевство Обеих Сицилий)
 1852 — Орден Святого Людовика 2-й степени со звездой (Парма)
 1852 — Орден Филиппа Великодушного 2-й степени со звездой (Гессен-Дармштадт)
 1852 — Орден Церингенского льва 2-й степени со звездой (Баден)
 1852 — Орден Нидерландского льва 2-й степени со звездой (Нидерланды)
 1852 — Орден Красного орла 2-й степени (Пруссия)
 1852 — Орден Почётного легиона, офицерский крест (Франция)
 1853 — Орден Леопольда 2-й степени (Австро-Венгрия)
 1856 — Орден Заслуг герцога Петра-Фридриха-Людвига 2-й степени (Ольденбург)
 1870 — Орден Железной короны 1-й степени (Австро-Венгрия)

Литература 
 М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников.
 Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина, 1863—1864.
 Лермонтовская энциклопедия.
 Российский архив: : Том 6.
 Пажи за 185 лет : биографии и портреты бывших пажей с 1711 по 1896 г. / собрал и издал О. фон Фрейман. — Фридрихсгамн : Тип. Акц. о-ва, 1894—1897. — [8], IV, 952 с.: ил. — С. 310.
 Список генералам по старшинству. Исправлен по 1 сентября 1888 года. — СПб., 1888. — С. 56—57.
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 января 1891 года. — СПб., 1891. — С. 23.

Выпускники Пажеского корпуса
Генералы от кавалерии (Российская империя)
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Атаманы Донского казачьего войска
Участники Кавказской войны
Лейб-гусары